Чу́йка — многозначный термин.

Топонимы 
 Чуйка (приток Клыка) — в бассейне Бии, Республика Алтай.
 Чуйка (приток Саганы) — в бассейне Бии, Республика Алтай.
 Чуйка (приток Улуюла) — в бассейне Чулыма.
 Чуйка (приток Биамо) — в бассейне Уссури.
 Чуйка (село) — в Бийкинском сельском поселении Турочакского муниципального района Республики Алтай Российской Федерации.

Другое 
 Чуйка (одежда) — старинная верхняя мужская одежда в виде длинного суконного кафтана, распространённая в мещанской среде.
 Чуйка — просторечный синоним интуиции.

См. также 
 Чуй (значения)